Момот Сергей Васильевич () — кандидат экономических наук, член Партии регионов, депутат Верховной Рады Украины, член фракции Партии регионов (с 11.2007), член Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы (с 12.2007).

Биографические сведения 
Родился 14 мая 1963 (г. Донецк); украинец; жена Залина Зауриевна (1963) — частный предприниматель; дочь Анастасия (1986) — студентка. Владеет английским языком. Увлечения: футбол.

Образование: Донецкий политехнический институт (1985), горный инженер-строитель, «Строительство подземных сооружений и шахт»; Донецкая государственная академия управления, факультет последипломного образования (1999), экономист-менеджер; кандидатская диссертация «Формирование стратегии развития экспортного потенциала металлургических предприятий» (институт экономики промышленности НАНУ, 2004).

Народный депутат Украины 6-го созыва с 11.2007 от Партии регионов, № 57 в списке. На время выборов: народный депутат Украины, член ПР.

Народный депутат Украины 5-го созыва 04.2006-11.07 от Партии регионов, № 57 в списке. На время выборов: президент АО «ДАНКО», член ПР. член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (с 07.2006), член фракции Партии регионов (с 05.2006).

С 08.1985 — горный мастер, с 1988 — сменный инженер 4-го шахтопроходческого строительного управления треста «Донецкшахтопроходка». С 01.1990 — прораб хозрасчетного участка «Стандарт», «Донбассканалстрой». С 08.1990 — прораб, Совместное советско-немецкое предприятие «WEBA». С 10.1990 — эксперт отдела маркетинга, с 05.1992 — пров. эксперт службы маркетинга, Совместное советско-германское предприятие «Интеркомпьютер». С 08.1994 — заместитель директора, ЧП «Трейдинг и Консалтинг». С 01.1995 — вице-президент, с 05.1996 — в.а. президента, 01.1997-04.06 — президент АОЗТ "Донецкое акционерное научно-коммерческое общество «ДАНКО»

Член УСПП, Донецкой ассоциации руководителей промышленных предприятий. Член совета содействия журналов «Меркурий», «Все». 1-й вице-президент Федерации шахмат Украины (с 06.2002), президент Донецкого областного шахматного клуба им. А. Момота. Член международного клуба «Лидеры XXI века». Академик АЭНУ, Восточноукраинской академии бизнеса.

Награды 
 Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2002).
 Медаль «За труд и доблесть» (2002)
 Лауреат рейтинга «Золотая Фортуна» (2000)
 «Хрустальный рог изобилия» (1999)
 Лауреат региональной награды «Золотой Скиф» (1997, 1999)
 Орден «Золотой Меркурий» (1999)
 Медаль «За эффективное управление» Международной кадровой академии (1999)
 Орден «Золотой ягуар» (2000)
 Международная награда «Лавровый венок Славы» (2000)
 Орден «Слава на верность Отчизне» III ст. (2000)
 Орден «За трудовые достижения» IV ст. (2000)
 Крест почета «За духовное возрождение» (2001)
 Лауреат программы «Человек года» в номинации «Промышленник года» (2001)
 Орден Святого князя Владимира Великого II ст. (2002).

Ссылки 
 Довідник «Хто є хто в Україні», видавництво «К.І.С»

Выпускники Донецкого университета управления
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва